Тастеве́н () — металлическая плошка для дегустации вина. Также фамилия:

 Феликс Тастевен (1858—1911) — книготорговец, историк и краевед, работавший в Москве.
 Генрих Тастевен (1880—1915) — его племянник, российский художественный критик и редактор.
 Констан Тастевен (1880—1962) — французский этнограф и лингвист.